Джон «Хот Род» Уильямс (; 9 августа 1962, Сорренто, штат Луизиана — 11 декабря 2015, Сорренто, штат Луизиана) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Тулейнском университете, в 1985 году был выбран на драфте НБА под 45-м номером командой «Кливленд Кавальерс», однако играть за неё он стал только в следующем году. Позже выступал за команды «Род-Айленд Галлз», «Стэйтен Айленд Стэллионз», «Финикс Санз» и «Даллас Маверикс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1984 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Metro. Всего за карьеру в НБА сыграл 887 игр, в которых набрал 9784 очка (в среднем 11,0 за игру), сделал 5998 подборов, 1592 передачи, 746 перехватов и 1456 блок-шотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com
 Биография на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Даллас Маверикс»